Velikost oděvů je standardizovaná klasifikace velikosti oblečení prodávaného v běžném prodeji. V celém světě existuje velké množství systémů standardizace v této oblasti pro různé oděvy, jako jsou šaty, sukně, kalhoty, atd. Užívá se buď číselný nebo písmenný kód, který odpovídá parametrům té části těla, pro které je dané oblečení určeno. Většinou je tento kód uveden na cedulce obvykle připevněné k oblečení. Evropská unie se v současnosti snaží prosadit jednotnou normu EN 13402 založenou na centimetrech.

Dámské velikosti

Pánské velikosti

Velikosti oděvů S, M, L, XL, XXL 
Rozměry se rozumí rozměry položeného oděvu, ne tělesné rozměry, a uvádí se v centimetrech: šířka maximální, ale bez rukávů, výška celého oděvu.

Reference

Související články 
 Velikost obuvi

Externí odkazy 
 

Jednotky
Oděvy